Agouti kan syfta på:

 Agouti (djur)  – ett släkte gnagare
 Agouti (färg) – en pälsfärg, speciellt hos tamformer av vissa djur
 Agoutiprotein – ett protein, del i regleringen av färgpigmentering

Se även
 Agutier – ett släkte gnagare som omfattar 11 arter